João Sousa era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da David Goffin.

In finale Stefanos Tsitsipas ha sconfitto Pablo Cuevas con il punteggio di 6-3, 7-64.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Stefanos Tsitsipas (campione)
  Fabio Fognini (ritirato)
  Gaël Monfils (quarti di finale)
  David Goffin (semifinale)

 Dušan Lajović (primo turno)
 Alex De Minaur (primo turno)
 Pablo Carreño Busta (primo turno)
 Frances Tiafoe (quarti di finale)

Qualificati 

  Salvatore Caruso (primo turno)
  Alejandro Davidovich Fokina (semifinale)

 João Domingues (quarti di finale)
 Alexei Popyrin (primo turno)

Lucky loser 

  Filippo Baldi (secondo turno)

 Pablo Cuevas (finale)

Wildcard 

  Pablo Carreño Busta (primo turno)
  David Goffin (semifinale)

 Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Millennium Estoril Open 2019